Линия Лексингтон-авеню, Би-эм-ти () — бывшая эстакадная линия Нью-Йоркского метро, управлявшаяся компанией Би-эм-ти в боро Бруклин. Построена в 1885—1893 годах.

Эта линия была первой эстакадной железной дорогой в Бруклине. Самый западный участок, конечная станция которого располагалась около паромной пристани  и конечной станции другой эстакадной линии, линии Фултон-стрит, был снесён в 1904 году, ещё до электрификации железных дорог Бруклина.

Средняя часть, от линии Мертл-авеню до линии Джамейка, была закрыта в 1950 году. Самая восточная часть сохранилась и сегодня является частью линии Джамейка.

Список станций

Ссылки 

 Early Rapid Transit in Brooklyn, 1878—1913
 BMT Lines Rapid Transit Division

Закрытые линии Нью-Йоркского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1885 году
Здания и сооружения, построенные в 1885 году в США
1885 год в Нью-Йорке